Макси́м Созо́нтович Березо́вский ( — , Санкт-Петербург, Российская империя) — российский композитор, работавший также в Италии. Наряду с Д. С. Бортнянским считается создателем классического типа русского хорового концерта.

Биография 
До наших дней от XVIII столетия дошло лишь 6 подлинных архивных документов с именем Березовского. Из его нотных автографов (кроме скрипичной сонаты и экзаменационного антифона, написанного в Болонье) ничего не сохранилось. В связи с этим многие вехи жизни Березовского оказываются спорными, а изложение творческого пути композитора не только в отдельных, но и в узловых моментах является «гипотезой с определённой степенью вероятности».

Родился . Отец композитора,  герба Сас. Место рождения Березовского достоверно не известно. Считается, что до 8 лет он мог жить в Глухове, где пел в хоре Глуховской певческой школы, основанной по именному указу императрицы Анны Иоанновны. Ученики изучали «киевское», «четырёхгласное» и «партесное русское» (на несколько партий) пение, нотную грамоту, игру на цимбалах и бандуре. Затем юный Березовский, предположительно, учился в Киевской духовной академии.

С 13 лет (1758) певец в капелле при дворе великого князя Петра Фёдоровича — будущего императора Петра III; Я. Штелин упоминает имя Березовского как певца в постановках итальянских опер в Ораниенбауме в 1759 и 1769. В 1763 году женился на дочери валторниста придворного оркестра Францине Юбершер — выпускнице ораниенбаумской театральной школы, танцовщице придворного театра.

В 1760-х годах Березовский, служивший придворным камер-музыкантом, создал ряд хоровых церковных концертов и песен. Его композиторское мастерство получило множество одобрительных отзывов современников — композитора хвалили за хороший вкус и мелодичность произведений. «История российской музыки» пишет, что хоровой концерт классического типа М. Березовского объединил традиции отечественного церковного пения «а капелла» (без инструментального сопровождения) с пением итальянских хоровых школ. Он утвердился в 1760-х годах благодаря произведениям итальянцев, работавших в России, а также хоровым кантатам первого автора в этом жанре — Березовского.

Весной 1769 года Березовского направили в Болонскую филармоническую академию, где обучался до 1771 года. Это наиболее престижное учебное заведение с XVII века готовило музыкантов для всей Европы. Доверие к мастерству выпускников академии основывалось на высоком научном и педагогическом авторитете её главы — знаменитого композитора Дж.-Б. Мартини, которого современники называли «богом музыки». Он и стал учителем Березовского.

Для получения звания академика предстояло не только пройти три уровня обучения, но и сдать экзамены — написать музыкальное произведение, нужно было учиться очень хорошо (так как в те времена необразованные люди считались нищими). Березовскому пришлось создать полифоническую (многоголосную) композицию в определённом стиле на заданную тему. Выдержал экзамен в Болонской филармонической академии на звание академика-композитора (1771) — в тот же день экзаменовали чешского композитора Йозефа Мысливечека, а за год до этого юного Вольфганга Амадея Моцарта, который также стал академиком.

В 1771 г. Березовский получил статус иностранного члена Болонской академии. Иностранцу этот титул давал право работать капельмейстером. Протокольная рукопись «антифона» Березовского, подписанная «Massimo Berezovsky», до сих пор хранится в архиве академии. Пребывание Березовского в Италии не ограничилось лишь Болоньей, композитор посещал Венецию, где получал стипендию, и бывал в Ливорно, где стояла российская морская эскадра. Для традиционного зимнего карнавала в Ливорно Березовский написал оперу «Демофонт» (либретто П. Метастазио, поставлена в 1773 в Ливорно). Предание утверждает, что сделал он это по желанию командующего российской флотилии Орлова.

Прожив в Италии свыше четырёх лет, Березовский побывал и в других городах. На рукописи его «Сонаты для скрипки и чембало» обозначено место написания — Пиза. В итальянских архивах были выявлены «Симфония» и три клавирные сонаты. До сих пор не найдены партитуры кантаты и концерта, о существовании которых известно из разных источников.

В октябре 1773 года композитор вернулся в Петербург и был назначен в штат императорских театров, а через восемь месяцев — капельмейстером придворной капеллы.

Свидетельства о последних годах жизни Березовского противоречивы. Согласно первому биографу композитора Евгению (Болховитинову) он «впал в ипохондрию» и «зарезал сам себя». Некоторые биографы объясняли это самоубийство знакомством Березовского с опальной княжной Таракановой. Современный биограф композитора М. Г. Рыцарева отрицает такую версию последних лет жизни композитора. Она указывает на то, что в Россию Березовский вернулся за два года до ареста Таракановой, а версия о самоубийстве впервые появляется в книгах Евгения только во втором десятилетии XIX в.; по мнению Рыцаревой, Березовский в марте 1777 года заболел горячкой, которая и послужила причиной его скоропостижной кончины.

Творчество 
Наряду с Д.С. Бортнянским Березовский считается создателем классического типа русского хорового концерта (без инструментального сопровождения). Ему принадлежат Литургия святого Иоанна Златоуста (наиболее известная часть — «Верую»), хоровые концерты («Господь, воцарися», «Отрыгну сердце», «Милость и суд», «Слава в вышних Богу», «Не имамы иныя помощи»), причастные стихи («Знаменася на нас», «В память вечную», «Хвалите Господа с небес» и др.). Вершина творчества Березовского в области духовной музыки — хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости» (на отдельные стихи псалма 70). Всего атрибуировано 46 его хоровых сочинений, некоторые из которых (по состоянию на сентябрь 2022) не опубликованы. 

Значительное влияние на творчество Березовского оказала музыка западноевропейского барокко. В Италии Березовский сочинял, главным образом, салонную музыку в классицистской манере; среди крупных сочинений в «западной» стилистике — опера-сериа «Демофонт» (Ливорно, 1773; сохранились 4 арии) и соната для скрипки и клавесина (1772).

Примечания

Литература 
 Воротников П. М. Березовский и Галуппи // Библиотека для чтений. Журнал словесности <…> т.105 (1851), с.40-55.
 Лебедев Н. А. Березовский и Бортнянский как композиторы церковного пения. — СПб., 1882.
 
 
 Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.
 Рыцарева М. Было ли самоубийство // Искусство Ленинграда. 1990, № 2.
 Березовский М. С. // Большая российская энциклопедия. Т.3. М.. 2005, с.357.
 Левашев Е. М., Полехин А. В. М. С. Березовский / История русской музыки: В 10 т. Том 3. XVIII век. Часть 2. — М.: «Музыка», 1985. — C. 132—160.

Ссылки 

 Максим Березовский — о жизни и творчестве
 Нестор Васильевич Кукольник «Максим Созонтович Березовский» Исторический рассказ / Предания веков. В 2-х томах. Русская историческая повесть XIX — начала XX столетия.
 
 
 Русский Моцарт // Официальный сайт Людмила Мироновой
 Викторина «Десять фактов биографии композитора Максима Березовского».
 Лебедева-Емелина А. В. Биографика композиторов екатерининской эпохи: соотношение документов, легенд и мифов
 О. А. Шумилина ВЕНСКАЯ РУКОПИСЬ М. БЕРЕЗОВСКОГО
 ХОРОВИЙ КОНЦЕРТ МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО «ПРИІДІТЕ І ВИДІТЕ ДІЛА БОЖИЇ»: ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ Юрченко М. С.
 Березовский М. С. Хоровые произведения / Сост., ред. и вступ. ст.: М. Юрченко. К., 1989; То же. 1995 (укр. яз.)
 Миницикл как композиционная модель раннеклассического хорового концерта (на примере творчества М. Березовского) // Музыка и время. М., 2013. № 1. С. 15-19
 
 Сафарова Т. Духовные концерты Максима Березовского. Проблема русской гармонии // Musica Theorica-1. МГК, 1994;
 Шумилина

Композиторы классической эпохи
Духовные композиторы
Выпускники Киево-Могилянской академии
Композиторы России XVIII века
Теноры Российской империи